Tonje Nøstvold (Stavanger, 7 mei 1985) is een voormalig Noorse handbalster die voor het laatst uitkwam in de hoogste Noorse clubcompetitie voor Sola HK. Ze was een linkshandige rechtsback. In oktober 2018 beëindigde ze abrupt haar carrière naar haar zwangerschap.

Noors team 
Nøstvold debuteerde in het Noorse nationale team in 2005, waarvoor ze sindsdien 183 keer speelde en 408 keer scoorde. Ze maakte deel uit van het team dat goud won op het EK van 2006 en 2008, zilver op het WK van 2007 en goud op de Olympische Spelen van 2008.

Interlands

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen